Серикбаев Бисен Сериккаулиулы (20 июля 1908 , Гурьев, Уральская губерния — 1 января 1978) — член ВКП(б), государственный служащий КССР . Награждён орденом Отечественной Войны 1-й степени, 2 орденами Трудового Красного Знамени

Биография 
Родился 20 июля 1908 года в Гурьеве (ныне Атырау). Окончил Гурьевскую школу советского и партийного строительства 1-й ступени в 1926 году. В 1927 году стал работать в рабоче-крестьянской милиции. В 1928 стал секретарём Союза «Кошчи» промысла «Доссор». С 1930 по 1933 занимал такие должности как : председатель Кзыл-Когинского районного батрацкого комитета, председатель Денгизского районного комитета Союза советско-торговых служащих, заместитель управляющего конторой «Заготскот», заведующий Гурьевским районным организационным отделом.

С 1933 по 1936 учился в Институте советского строительства при ЦИК Казакской АССР .В 1937 назначили на должность помощника прокурора Западно-Казахстанской области, а в 1940 переназначили на заместителя прокурора Гурьевской области. В том же 1940 повысили до должности заместителя прокурора Казахской ССР. В 1944 году стал председателем Исполнительного комитета Карагандинского областного (Коунрадского округа) Совета II созыва до 1948. В это же время был слушателем Курсов при Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б). В 1949 стал председателем Исполнительного комитета Талды-Курганского(Уш-Тобинский округ) областного Совета III созыва . В 1952 году заместитель министра мясной и молочной промышленности Казахской ССР. В 1952 окончил Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б). После этого стал заместителем министра мясной и молочной промышленности КССР. Затем пробыл год на должности начальника «Казглавмяса». Следом стал заместителем министра мясной и молочной промышленности Казахской ССР .

В 1957 году стал заместителем председателя СНХ Актюбинского экономического административного района. После, в 1961 году переназначили на должностб заместителя начальника Гурьевского областного управления заготовок, на которой он пробыл год. Также после этого пробыл год на должности начальника отдела «Казглавпищеснаба». После 6 лет был начальником Управления «Казвторсырьё» Главснаба Казахской ССР. Вышел на пенсию в 1969 году в возрасте 61 лет . В 1972 стал директором заповедника «Аксу-Джабаглы».

Погиб в возрасте 70 лет,1 января  1978 года.

Ссылки 
 Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто в Казахстане. Биографическая энциклопедия. Алматы, 2008

Персоналии по алфавиту